Пласконіс — українське прізвище.

 Пласконіс Василь (1897–?) — український громадський діяч.
 Пласконіс Володимир Пилипович (нар. 1937) — український тренер, діяч спорту.
 Пласконіс Ядвіга Антонівна (нар. 1937) — український тренер зі спортивної гімнастики, педагог.

Українські прізвища